Николай Николаевич Медве́дев:
 Медведев, Николай Николаевич (1899—1979) — советский генетик.
 Медведев, Николай Николаевич (Варикопулос, род. 1933) — народный депутат СССР, депутат Сейма Литвы.